Jméno a příjmení Tom Lund má více nositelů:
 Tom Lund (fotbalista) (* 1950) – norský fotbalista, celým jménem Tom Arne Lund
 Tom Lund (házenkář) (1944–2000) – dánský házenkář, celým jménem Tom Benny Lund